Юрий Молин:
 Молин, Юрий Александрович (род. 1949) — заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, действительный член IAIA (Международной Академии интегративной антропологии), IAME (Международной академии фундаментального образования).
 Молин, Юрий Николаевич (род. 1934) — российский физикохимик.